borovica (biljni rod), Juniperus 
 obična borovica (Latinski naziv Juniperus communis), biljka

BiH:
 Donja Borovica, naseljeno mjesto u općini Vareš
 Gornja Borovica, naseljeno mjesto u općini Vareš

Crna Gora:
 Borovica (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja